Роман I

Особи

Молдавія 
 Роман I — воєвода молдавський (1391—1394)

Русь-Україна 
 Роман I — великий князь київський (1171—1173, 1174—1176)
 Роман I — князь волинський (1170—1187, 1188—1205) і галицький (1188, 1199—1205)